SNP steht für:
 Schweizerischer Nationalpark im Kanton Graubünden
 Shoreham Nuclear Power Plant, Kernkraftwerk Shoreham im US-Bundesstaat New York
 Sinopec (NYSE:SNP), chinesisches Erdgas- und Mineralölunternehmen
 SNP Schneider-Neureither & Partner, IT-Beratungshaus mit Hauptsitz in Heidelberg
 Single Nucleotide Polymorphism, Variation einzelner Basenpaare in einem DNA-Strang, siehe Einzelnukleotid-Polymorphismus
 Sodium Nitroprusside, Natriumverbindung, siehe Nitroprussid
 Scalable Networking Pack, Ergänzung des Microsoft Windows Server 2003 im Service Pack 1
 Secure Network Programming, Teil der Transport Layer Security
 Supply Network Planning, Software-Modul in Advanced Planner & Optimizer von SAP
 Scottish National Party, schottische Nationalpartei
 Seychelles National Party, Partei auf den Seychellen
 Slovenské národné povstanie, Slowakischer Nationalaufstand von 1944
 Socijalistička Narodna Partija Crne Gore, Sozialistische Volkspartei Montenegros
 Flughafen Sankt-Paul-Insel (IATA-Code), Verkehrsflughafen in der Beringsee

snp steht für:
 Siane (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Chimbu Province, Papua-Neuguinea

.snp steht für:
 Dateiendung eines Snapshots/Schnappschusses einer Auswertung (Report) einer Microsoft-Access-Datenbankanwendung

Abkürzung